(en français La Place ou Le Carré) est le titre de plusieurs œuvres :

 Cinéma
  (广场), un film documentaire chinois réalisé par Zhang Yuan en 1994 ;
 The Square, un film australien réalisé par Nash Edgerton en 2008 ;
 The Square (Al Midan) , un film documentaire américano-égyptien réalisé par Jehane Noujaim en 2013.
 The Square, un drame suédo-germano-dano-français de Ruben Östlund sorti en 2017.
 Musique
Ce terme peut aussi faire référence à : The Square, ancien nom du groupe japonais T-Square.